Крок — многозначный термин.

Персоналии 
 Крок — легендарный чешский князь, отец княгини Либуше.
 Крок, Доминик (род. 1991) — словацкий гандболист, выступающий за словацкий клуб ГК Татран Прешов.
 Крок, Карл Эдуардович (1825—1887) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Крок, Кирилл Игоревич (род. 1967) — театральный общественный деятель, директор Государственного академического театра им. Вахтангова.
 Крок, Корнелиус — мошенник, написавший и издавший, во время отбывания им тюремного срока, роман «Зелёные яблоки» (ставший бестселлером), — который был целиком составлен из отрывков произведений Джека Лондона, Марка Твена, Герберта Уэллса и других известных писателей.
 Крок, Рэй (1902—1984) — предприниматель США, владелец корпорации McDonald’s.
 Крок, Шарль-Александр (1819—1905) — французский художник.

Топоним 
 Крок () — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Крок (кантон) () — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Крок () — река на юге Франции в Провансе.

Организации 
 КРОК — международный фестиваль мультипликационных фильмов в России и на Украине.
 КРОК — российская компания в области информационных технологий.

Прочее 
 (3102) Крок — небольшой околоземный астероид из группы Амура (III).
 Крок — советский вокально-инструментальный ансамбль из Киева, существовавший в 1980-е годы.
 Крок — программа на Белорусском телевидении советского периода.

См. также 
 Кроки

Примечания